Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 18 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт первой попытки состоялся в 10:15 по местному времени (UTC+9), а второй в 13:45. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Действующим олимпийским чемпионом в гигантском слаломе являлся американский горнолыжник Тед Лигети, но на Играх в Пхёнчхане ему не удалось повторить свой успех. По итогам двух попыток американский горнолыжник занял лишь 15-е место.

Победителем в гигантском слаломе стал действующий чемпион мира в данной дисциплине австриец Марсель Хиршер, одержавший вторую победу в Пхёнчхане. Несколькими днями ранее Хиршер стал чемпионом в комбинации. Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, уступивший Хиршеру более секунды. При этом Кристофферсен во второй попытке показал лучшее время среди всех участников, однако неудачный первый спуск, где норвежец показал только 10-й результат, не позволил ему бороться за итоговую победу.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)